{{ficha de episodio de televisión
|título      = Have You Seen This Snail?
|título_trad = ¿Han Visto a Este Caracol?|serie       = Bob Esponja|imagen      = 
|temporada   = 4
|episodio    = 63
|estrellas   = Amy Poehler como la Abuela
|emisión     = 11 de noviembre de 2005
|escritor    = Aaron SpringerPaul Tibbitt
|director    = Alan SmartTom Yasumi
|previo      = Krabs vs. Plankton
|siguiente   = Skill Crane
}}Have You Seen This Snail? (titulado en español ¿Han Visto a Este Caracol?) es un episodio de doble duración de la cuarta temporada de la serie animada Bob Esponja''.

Argumento 
Bob Esponja llega a su casa con un costal de comida para Gary, pero en la puerta encuentra una nota diciendo que le mandarían su paquete más tarde, el cual llega en ese mismo momento: El juego de raqueta de Sirenoman y Chico Percebe. Bob se emociona y deja el costal de comida afuera. Encuentra un papel con el reto de "La Burbuja Sucia", debe golpear la pelota 29,998,559,671,349 veces seguidas, lo intenta varias veces, pero falla. Gary entra a la cocina y encuentra su plato de comida vacío, trata de pedirle a Bob Esponja que le sirva, pero éste se enoja y lo lanza contra la pared. Gary hace una pequeña maleta y se va, sin que Bob lo note. Más tarde, Patricio llega a casa de Bob, lo encuentra muy obsesionado con la raqueta. Le explica que él ya había aceptado el desafío y ganó, pero perdió el trofeo. Bob lo anima sirviéndole leche pero se tropieza con el tazón de comida de Gary y recuerda que debe alimentarlo. Sirve la comida, pero Gary no llega, Patricio le dice que estuvo 10 días encerrado en casa, Bob se preocupa y lo busca desesperado por toda la casa, la de Calamardo y en el buzón, donde encuentra una carta escrita por Gary, diciendo que se fue a buscar un nuevo hogar. Gary recorre lugares inhóspitos hasta llegar a una ciudad, donde una Ancianita Amante de los Caracoles lo recoge y lo apoda "Señorita Tootsie", llevándoselo a su Casa, donde le da muchos cariños de Abuela. 

Bob lo busca toda la noche sin encontrarlo; cuando se va al Crustáceo Cascarudo, No puede hacer bien su trabajo, Don Cangrejo le Explica que debe Esforzarse para lograr sus objetivos, así que junto a Patricio hacen carteles para repartirlos. Entre los dos pegan muchos carteles por la ciudad, a veces no se dan cuenta de que Gary acababa de pasar por ahí. Un día, Gary y la abuela llegan a casa luego de un día agotador, la abuela le da un montón de Papeles para que haga sus necesidades, Gary ve que son Carteles de Bob Esponja Buscándolo. Abre Una Puerta Donde Encuentra muchos Caparazones de Caracol Vacíos, y que por Comer Tanto, ha engordado mucho, la Abuela Quiere Comérselo como a los demás, así que huye mientras la Abuela lo sigue lentamente, hasta que Gary la Engaña con un caracol callejero. Muy triste, Bob Esponja sale de su casa y ve un cartel gigante de Gary cuando escucha su ronroneo, porque el verdadero Gary ha regresado. Bob lo abraza, se disculpa con él por todo y lo lleva a casa para alimentarlo.

Créditos 

 Director de Storyboard: Aaron Springer 
 Guion por: Paul Tibbitt & Aaron Springer
 Productor de supervisión: Paul Tibbitt
 Invitada especial (voz): Amy Poehler 
 Invitado especial (músico): Stew

Personajes 
 Bob Esponja
 Gary
 Abuela
 Patricio Estrella
 Calamardo Tentáculos
 Don Cangrejo
 Caracoles callejeros
 Habitantes de Fondo de Bikini

Episodios de la cuarta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2005